Монасю́т-Одира́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64389.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 165 км южнее Бордо, в 20 км к северо-востоку от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 347 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 212 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 160 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 160 активных жителей работали 147 человек (75 мужчин и 72 женщины), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 52 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XIX век)
 Средневековая церковь Успения Пресвятой Богородицы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи